Того року турнір проводився вперше.

Лі На виграла титул, у фіналі перемігши Клару закопалову з рахунком 6–3, 1–6, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Чжоу Імяо

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw 

Shenzhen Open
2013